Mikkola kan som auktorsförkortning betyda:

 Kauri Mikkola
 Raimo Mikkola

Robotskapade auktorsförkortningar